Per Team Angle, si intendono tre stable di wrestling attive nella World Wrestling Entertainment e nella Total Nonstop Action durante gli anni duemila, tutte aventi come capo Kurt Angle.

WWE 
 Kurt Angle insieme a Charlie Haas e Shelton Benjamin.
 Kurt Angle insieme a Luther Reigns e Mark Jindrak.

TNA 
 Kurt Angle insieme a AJ Styles e Tyson Tomko.